Дорогунь — название населённых пунктов:
 
 Дорогунь — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии.
 Дорогунь — село в Радомышльском районе Житомирской области Украины.